Raase steht für:

 deutscher Name des Ortes Razová in Tschechien
 Hubert H. Raase (* 1944), deutscher Unternehmer und Fußballfunktionär

Siehe auch
 Rase